Открытый чемпионат Хорватии 2008 — 19-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Умаге, Хорватия, и являющегося частью ATP Тура 2008 в рамках международной серии соревнований ATP.

В 2008 году турнир прошёл с 14 по 20 июля.

Первым сеянным в одиночном турнире был Фернандо Вердаско (№ 13 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Фернандо Вердаско выигрывает свой 1й одиночный титул в сезоне и 2й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Игорь Андреев сыграл свой 2й одиночный финал в сезоне и 9й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Михал Мертиняк выигрывает 2й в сезоне и 6й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.
 Петр Пала выигрывает 1й в сезоне и 7й за карьеру парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Хорватии

 ATP Тур 2008

 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Хорватия
Теннис
Июль 2008 года
2008